Angl ist der Ortsname von

 Angl (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Angl (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern

Angl ist der Nachname von

 Jasper Angl (* 2000), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Angel